Maciocia peut se référer à :

Patronyme 
 Cosmo Maciocia (1942-), homme politique québécois d'origine italienne ;
 Danny Maciocia (1967-), entraîneur de football canadien québécois d'origine italienne, fils de Cosmo ;
 , professeur de médecine chinoise.

Voir aussi 
  (1927-2000), né Nicholas E. Macioci, bassiste et chanteur américain ;
  (1923-1944), militaire italien de la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de patronyme